

Régime politique 
 Cinquième République, régime politique de la Corée du Sud de 1979 à 1987
 Cinquième République, régime politique de la France depuis 1958
 Cinquième République, régime politique du Niger de 1999 à 2009
 Cinquième République, régime politique des Philippines depuis 1986
 Cinquième République, officiellement république bolivarienne du Venezuela, régime politique du Venezuela depuis 1999

Mouvement politique 
 Mouvement Cinquième République, au Venezuela

Voir aussi